Der Begriff Aufschwung Ost bezeichnet

 Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost, ein Konjunkturpaket in Deutschland ab 1991 
 den wirtschaftlichen Aufschwung der neuen Bundesländer Deutschlands, siehe Aufbau Ost
 eine Techno-Diskothek in Kassel, siehe Stammheim (Diskothek)
 ein Wirtschaftssimulation aus dem Jahre 1993 von Sunflowers, siehe Aufschwung Ost (Computerspiel)